Кристианстад:
 Кристианстад — город на юге Швеции;
 Кристианстад — бывший лен Швеции;
 Кристианстад — женский футбольный клуб.

См. также 
 Кристианстед